9 může být:

 9 (číslo) – přirozené číslo
 9 – 9. rok našeho letopočtu
 9 př. n. l. – 9. rok před naším letopočtem
 9 (film, 2005) – počítačově animovaný krátký film Shane Ackera z roku 2005
 Číslo 9 (film) – původní název 9, počítačově animovaný fantasy film Shane Ackera z roku 2009
 9 (linka) – více dopravních linek
 9 (linka metra v Paříži)
 silnice I/9 – silnice I. třídy (Praha – Česká Lípa – Rumburk)

Související články 
 9 mm – více významů